Первенство Казахстана по футболу 2022 года — 31-й турнир Первой лиги, в котором приняло участие 14 клубов.

Участники

Фарм-клубы 
Согласно Регламенту соревнования, команды, входящие в структуру клубов Премьер-лиги, не имеют права на выход в Премьер-лигу и участие в Кубке Казахстана.

Итоговая таблица 

* Решением КДК КФФ с клуба «Жетысу» снято 3 очка.

Статистика

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 

Казахстан
Первая лига Казахстана по футболу